Малу-Рошу () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Армешешть.
 Малу-Рошу () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Чептура.
 Малу-Рошу () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Мерунцей.